Jeruzalemklooster (Culemborg)
 Jeruzalemklooster (Utrecht)